Orbiter steht für:
 Orbiter (Raumfahrt), eine Weltraumsonde in einer Umlaufbahn
 Orbiter (Simulator), ein Weltraumflugsimulator
 Orbiter (Kamerasitz), ein Schwenksitz
 Space Shuttle #Orbiter, die eigentliche Raumfähre des Space-Shuttle-Systems

Siehe auch:
 Orbit
 Orbital